Довгий (острів, Баренцове море)
 Довгий (острів, Чорне море)
 Довгий (острів, Південний Буг) (48.033424°, 30,87957°)
 Довгий (острів, Київ) (50.354178°, 30,576284°)
 Острів Довгий — населений пункт у Нарімановському районі Астраханської області